Samburu puede referirse a varias realidades relacionadas con Kenia:

 Pueblo samburu, una etnia nativa de Kenia;
 Idioma samburu, el idioma de dicho grupo;
 Condado de Samburu, división territorial de Kenia;
 Reserva Nacional de Samburu, área natural protegida del mismo país;
 Samburu (Kwale), localidad del condado de Kwale.